Amerikai Egyesült Államok
Melwood (Maryland)
 Ausztrália
Melwood (Victoria)

Egyéb
Melwood, A Liverpool FC létesítménye